Mulliken kan syfta på:

 Robert Mulliken
 William Mulliken
 Mulliken, Michigan